Plaats in Indonesië
 Pondok (Batang Merangin), een plaats in het bestuurlijke gebied Kerinci in de provincie Jambi
 Pondok (Grogol), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukoharjo in de provincie Midden-Java
 Pondok (Karanganom), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Pondok (Ngadirojo), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Pondok (Nguter), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukoharjo in de provincie Midden-Java
 Pondok (Babadan), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java